Георги Цанков може да се отнася за:
 Георги Цанков (1843 – 1892) – български предприемач и политик, кмет на Русе
 Георги Цанков (1913 – 1990) – български политик от БКП
 Георги Цанков (р. 1930) – български ентомолог, професор, главен редактор на списание „Пчеларство“
 Георги Цанков (р. 1950) – български литературен критик и преводач

Пояснителни страници